Вацлав Шимановский:
 Шимановский, Вацлав (Вячеслав Шимановский; 1821—1886) — польский писатель и драматург, переводчик, журналист.
 Шимановский, Вацлав (1859—1939) — польский скульптор, художник.